

Hydronyme 
 La Zorn est une rivière française.
 La Zorn blanche
 La Zorn jaune

Patronyme 
Le nom de Zorn est porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :

 Anders Zorn (1860-1920), peintre et graveur suédois ;
 Bice Sechi-Zorn (1928-1984), physicienne nucléaire italo-américaine ;
 Eduard Zorn (1901-1945), Generalmajor allemand pendant la Seconde Guerre mondiale ;
 Friedrich Albert Zorn (1820-après 1905), danseur et pédagogue allemand ;
 Fritz Zorn (1944-1976), écrivain suisse allemand ;
 Hans Zorn (1891-1943), General der Infanterie allemand pendant la Seconde Guerre mondiale ;
 Jean-François Zorn (1946-), historien et théologien protestant français ;
 Johann Zorn (1739-1799), pharmacien et botaniste allemand ;
 Johann Heinrich Zorn (1698-1748), pasteur et ornithologue allemand ;
John Zorn (1953-), saxophoniste et compositeur américain ;
 Max Zorn (1906-1993), mathématicien allemand célèbre pour le Lemme de Zorn ;
 Peter Zorn (1682-1746), philologue et théologien allemand ;
 Philipp Zorn (1850-1928), juriste allemand ;
 Trischa Zorn (1964-), nageuse américaine.

Télévision 
 Zorn, téléfilm scandinave de Gunnar Hellström (1994)

Autre 
 Zorn & Dirna, série de bandes-dessinées
 Communauté de communes de la Basse Zorn

Homonymie de patronyme
Homonymie de titre